

Patronyme
François Mathias René Leprieur (1799-1870) est un botaniste et collecteur naturaliste français.
Gaston Leprieur (1877-1931) est un acteur et réalisateur français. 
Laure Leprieur (1919-1999) est la créatrice de questions pour l'émission Les Grosses Têtes de RTL.
Mehdi Jérôme Leprieur Bejani (1981-) est un graphiste, dessinateur et auteur de bandes dessinées français.

Animal 
L'ostéocéphale de Leprieur est une espèce d'amphibiens de la famille des Hylidae.